Чабы́рово — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Казаковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 165 м над уровнем моря.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 31 человек (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района